ANO 2011 (Акция недовольных граждан — ; аббревиатура ANO совпадает со словом ano, означающим по-чешски Да) — центристское политическое движение в Чешской Республике.

История 
Движение было основана в 2011 году миллиардером словацкого происхождения Андреем Бабишем, владельцем компании . Целями нового движения были заявлены борьба с коррупцией и прочими недостатками политической жизни. В целом движение не придерживается никакой конкретной идеологии, но использует общественное недовольство серией политических скандалов в Чехии. Движение выступало за снижение налогов для предпринимателей, снижение тарифов на электроэнергию, помощь в трудоустройстве людей предпенсионного возраста и инвалидов. Также движение стремится зачистить полицию, прокуратуру и государственные надзорные органы от людей, связанных с политикой, а также намеревается увеличить финансирование науки в два раза. Лидер движения так же позиционирует себя как успешный управленец, противопоставляя себя традиционным чешским политикам. Кроме того, Бабиш в многочисленных предвыборных интервью старается преподнести себя как человека из народа, знакомого с его интересами и нуждами, несмотря на своё состояние.

По итогам парламентских выборов 2013 года движение получило 18,65 % голосов и 47 мест в 200-местной Палате депутатов. В сформированном после выборов коалиционном правительстве движение получило 6 министерских портфелей.

Андрей Бабиш стал первым вице-премьером по экономике и министром финансов.

На выборах в Европейский парламент в 2014 ANO вышла на первое место по набранным голосам (16,3 %) и получила 4 места, вошла во фракцию Альянс либералов и демократов за Европу.

По итогам парламентских выборов 2017 года стала первой по набранным голосам (29,64 %, 1,5 млн голосов) и получила 78 из 200 мест. Это стало ее крупнейшим успехом со дня основания.

Результаты на выборах

Выборы в Палату депутатов Парламента Чешской Республики

Выборы в Европейский парламент

Примечания 

Политические партии Чехии
Либеральные партии